Le trophée de Most Valuable Player (MVP) est une récompense attribuée chaque année par la NBA Gatorade League, depuis sa saison inaugurale, au meilleur joueur de la saison régulière qui est déterminé par un vote des entraîneurs des 27 équipes constituant la ligue.

Historique

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la NBDL

Palmarès de la NBA Development League